Příjmení Burger, Bürger nebo Burgr nosí více osobností:

 Adolf Burger – slovenský padělatel židovského původu
 Adolf Burger (fotbalista) (1897–1951) – český fotbalista
 Evarist Burber (Burger) (?–1764) – v českých zemích působící františkán a hudebník
 Fritz Burger-Mühlfeld (1882–1969) – německý abstraktní malíř
 Jiří Burger (* 1965) – český hokejista
 Oldřich Burger – český a československý politik, poslanec ČNR a FS za ČSS v období normalizace
 Rodolphe Burger (* 1957) – francouzský hudebník
 Stephan Burger (* 1962) – freiburský arcibiskup 
 Václav Burger (1859–1923) – český a rakousko-uherský železniční odborník, ve 20. letech 20. stol. ministr železnic ČSR
 Warren E. Burger (1907–1995) – americký politik a právník
 Wilhelm J. Burger (1844–1920) – rakouský fotograf a malíř
Schalk Willem Petrus Burger – jihoafrický ragbista

Burgr
 Jaroslav Burgr (1906–1986) – český fotbalista
 Ilona Burgrová – česká basketbalistka

Bürger
 Gottfried August Bürger (1747–1794) – německý básník
 František Bürger-Bartoš (1898–1964) – brigádní generál, legionář, odbojář
 Milan Bürger (1963–2016) – operní pěvec

jiné významy
 Burger King – řetězec restaurací rychlého občerstvení

Související články 
 Hamburger – druh rychlého jídla

Externí odkazy 
 

Německá příjmení